Fiorenza steht für

 Fiorenza, Theaterstück (1907) von Thomas Mann 

Fiorenza ist der Familienname folgender Personen:
 Elisabeth Schüssler Fiorenza (* 1938), deutsche Theologin
 Joseph Anthony Fiorenza (1931–2022), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Galveston-Houston
 Nicolò Fiorenza (nach 1700–1764), italienischer Violinist und Komponist
 Stelio Fiorenza (1945–2006), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Firenza